Dumas Boys of G.T.P. Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1977.

Clubes de futebol de Gana